Зеленко — фамилия украинского происхождения.

Известные носители 
 Зеленко, Александр Устинович (1871—1953) — российский, советский архитектор и педагог
 
 Зеленко, Андрей Жаннович (1965—2019) — лётчик, Герой Российской Федерации.
 Зеленко, Борис Валерьевич (1975—2002) — российский хоккеист.
 Зеленко, Генрих Иосифович (1905—1972) — советский государственный деятель
 Зеленко, Екатерина Ивановна (1916—1941) — советская лётчица, Герой Советского Союза

См. также 
 Зеленковка
 Зеленка
 Зеленов
 Зелёнкин